Schulfreund steht für:
Der Schulfreund, Schauspiel von Johannes Mario Simmel (1959)
Mein Schulfreund, deutscher Spielfilm von Robert Siodmak (1960)
Siehe auch:
Mein Schulfreund ist ein Affe 
 Schülerfreund